Berza puede referirse a:

 El nombre común de la planta Beta vulgaris var. cicla.
 El nombre común de la planta Bryonia dioica
 Berza, una variedad de Brassica oleracea, Brassica oleracea var. viridis.
 El nombre común de la planta Silene vulgaris.
 Berza gitana, un cocido típico de Andalucía occidental, de la zona de Jerez de la Frontera, en España.